Tim Burke (1965) – supervisore agli effetti visivi britannico
 Tim Burke (1982) – sciatore statunitense